Liaoxipterus é um gênero de pterossauro pterodáctilo do Cretáceo Inferior. A espécie do tipo  é Liaoxipterus brachyognathus.

Descrição

O gênero é baseado no holótipo CAR-0018, uma mandíbula de 161 milímetros de comprimento quase completa, mas esmagada (mandíbulas inferiores fundidas), que difere de todos os outros membros de Ctenochasmatidae conhecidos em seus dentes curtos e de baixa contagem (onze por lado). Também um hioide destacado está presente. A mandíbula de Liaoxipterus tinha um topo arredondado cheio de dentes pequenos, parecidos com pinos. A forma dos dentes, e a anatomia do hioide (um osso que ancora os músculos da língua), sugerem que era um comedor de insetos, e pode até ter tido a capacidade de projetar sua língua de uma maneira semelhante aos camaleões, a fim de capturar insetos.

Classificação
Liaoxipterus foi originalmente classificado por Dong Zhiming e Lü Junchang como membro do Ctenochasmatidae. Wang e seus colegas sugeriram em 2006 e 2008 que era na verdade um istiodactylidae em vez disso, uma opinião que foi aceita por Lü em 2015. Em 2008 Lü concluiu que Nurhachius era um subjetivo sinônimo júnior de Liaoxipterus. No entanto, uma análise de 2012 de Mark Witton descobriu que esses dois membros de Istiodactylidae não eram idênticos e, mais importante, não se agruparam em uma árvore filogenética. Witton também observou que eles também não se agruparam no estudo de Lü.

O cladograma abaixo segue a análise de Witton em 2012, na qual ele encontrou Istiodactylidae para consistir de cinco taxóns (as três primeiras espécies listadas são fora do grupo ou taxon de referência):

O cladograma abaixo é uma topologia recuperada por Kellner et al. (2019). Nas análises, eles recuperaram Liaoxipterus como o táxon irmão de Istiodactylus dentro da família Istiodactylidae, e colocado dentro do grupo mais inclusivo Istiodactyliformes

Espécies fósseis descritas em 2005